В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва 5-7, 6-1, 7-6

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)

 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (півфінал)
 Гретчен Раш /  Робін Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington